Hegarty ist der Familienname folgender Personen:
 Antony Hegarty (* 1971), britischer Musiker
 Bill Hegarty (* 1927), US-amerikanischer Footballspieler
 Chris Hegarty (Fußballspieler, 1984) (* 1984), schottischer Fußballspieler
 Chris Hegarty (Fußballspieler, 1992) (* 1992), nordirischer Fußballspieler
 Emily Hegarty (* 1998), irische Ruderin
 Frank Hegarty (1892–1944), britischer Langstreckenläufer
 Nick Hegarty (* 1986), englischer Fußballspieler
 Patrick Hegarty (1926–2002), irischer Politiker
 Paul Hegarty (* 1954), schottischer Fußballspieler
 Séamus Hegarty (1940–2019), irischer Geistlicher der Katholischen Kirche, Bischof von Derry
 Tim Hegarty (* ⚭1960), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Haggerty